Scarab (nach dem Skarabäus) steht für:

 Scarab (Automarke), eine ehemalige US-amerikanische Automobilmarke
 Scarab (Band), eine ägyptische Death-Metal-Band

Siehe auch:
 Scarab Bluff, Kliff auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Scarab Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 SS-21 Scarab, Boden-Boden-Rakete